Летт () — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1983) — гренадский десятиборец, участник Панамериканских игр (2003), рекордсмен Восточно-карибских государств по бегу с барьерами на 60 и 110 м (с 2007).
  (ур. Стадди; ок. 1871—1940) — ирландский общественный деятель, основатель крупнейшей ирландской женской организации «Объединённые женщины Ирландии» (позднее — Ассоциация ирландок).
  (1813—1858) — канадский радикал, последователь Уильяма Лайона Макензи.
  (1836—1920) — британский ботаник-бриолог, англиканский священник, член Ирландской королевской академии (с 1896).
  (Дэниел Фредерик Летт; р. 1959) — канадский актёр, лауреат премии «Джемини» (2001, 2002, 2004) за игру актёрского состава комедийного телесериала (Made in Canada).
  (1885—1956) — аргентинский футболист, чемпион Аргентины в составе клуба «Алумни» (1905—1907, 1909—1911).
  (Клиффорд Брэдли Летт; р. 1957) — американский радиомоделист, чемпион Международной федерации гонок радиоуправляемых автомоделей (1991) во внедорожном полноприводном классе, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса (2001) по достигнутой моделью скорости, президент компании Associated Electrics.
  (род. 1965) — американский баскетболист, игрок клубов НБА «Чикаго Буллз» и «Сан-Антонио Спёрс».
  (род. 1968) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Даллас Ковбойз» (1993, 1994, 1996).
  (род. 1987) — австралийский регбист, игрок клубов Национальной регбийной лиги.
  (1938—2013) — гренадский политик, депутат Палаты представителей Гренады (с 2003), министр сельского и лесного хозяйства и рыболовства (с 2008).
  (1876—1964) — британский хирург, президент Королевской коллегии хирургов Англии (1938—1940), подразделений хирургии и урологии Королевского медицинского общества (1932—1933), председатель Британской медицинской ассоциации (1946—1948), Хантерианского общества (1919) и Совета попечителей Музея Хантера (1955—1959).
  (род. 1951) — французский политик, депутат Национального собрания Франции (2002—2017).
  (1847—1905) — канадский психиатр, первый руководитель санатория Хоумвуд в Гвельфе (с 1883), исследователь зависимостей.
  (род. 1958) — американский дипломат, руководитель спутниковой спасательной программы «Коспас-Сарсат» (с 2011).
  (1922—2014) — американский военный инженер, главный инженер компании Chrysler Defense (General Dynamics Land Systems; 1954—1987), руководитель разработки танков M60 и M1 Abrams.
  (1895—1964) — канадский военный деятель, юрист и дипломат, канцлер Университета Британской Колумбии (1951—1957), председатель Верховного суда Британской Колумбии (1955—1963).
  (1927—2012) — американский политик, член Коллегии выборщиков на президентских выборах 2000 года, отказавшаяся голосовать из-за отсутствия представительства Округа Колумбия в Конгрессе.
  (1894—1978) — британский художник и скульптор, чьи работы входят в частности в коллекцию галереи «Тейт».

См. также